Benjamin Smedberg je programátor žijící v USA. V současné době je zaměstnán v Mozilla Corporation, kde pracuje zejména na běhovém prostředí XULRunner, které se stane základem pro aplikace Mozilla jako Mozilla Firefox či Mozilla Thunderbird.

Externí odkazy 
 Domovská stránka Benjamina Smedberga

Programátoři
Žijící lidé
Zaměstnanci Mozilla Corporation
Muži